А́брамс ():

Английская фамилия. Известные носители:
 Абрамс, Аарон (род. 1978) — канадский актёр, сценарист и продюсер.
 
 Абрамс, Герберт (1921—2003) — американский художник.
 Абрамс, Джеффри Джейкоб (Дж. Дж. Абрамс; род. 1966) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Абрамс, Келли (род. 1978) — австралийская баскетболистка.
 Абрамс, Крейтон (1914—1974) — военачальник армии США.
 Абрамс, Лерой (1874—1956) — американский ботаник.
 Абрамс, Лори (род. 1953) — английский футболист.
 Абрамс, Мейер Говард (1912—2015) — американский историк и теоретик литературы, специалист по исследованию английского романтизма.
 Абрамс, Остин (род. 1996) — американский актёр.
 Абрамс, Эллиот (род. 1948) — американский политик.
 Абрамс, Эндрю Джей (более известен под псевдонимом Рэнди Уэст; род. 1947) — американский порноактёр и продюсер.
В технике:
 M1 «Абрамс» — основной боевой танк США.